Història
 Concili de Barcelona (540)
 Concili de Barcelona (599)
 Concili de Barcelona (906)